Tranberg ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Tranberg (* 1964), US-amerikanischer Filmhistoriker und Autor
 Haakon Tranberg (1917–1991), norwegischer Leichtathlet
 Joakim Tranberg (* 1988), dänischer Sänger
 Kasper Tranberg (* 1971), dänischer Musiker
 Lene Tranberg (* 1956), dänische Architektin
 Peter Tranberg (* 1978), dänischer Fußballspieler
 Robert Tranberg (* 1969), schwedischer Fußballspieler
 Robin Tranberg (* 1993), schwedischer Fußballspieler

Tranberg beschreibt:

 Tranberg (Ort), schwedischer Ort im Tätort Alfta in der Ovanåker (Gemeinde)